Alardus ist der Name folgender Personen:

 Alardus (Heiliger) († 1087), Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Alardus von Burgdorf, Hofbeamter am Hof des Kaisers Otto IV.
 Alardus von Amsterdam (Alardus Aemstelredamus; 1490/1491–1544), Herausgeber
 Alardus de Arnem, Burgmann zu Arneburg 
 Guilielmus Alardus (1572–1645), deutscher Pastor und Lyriker, siehe Wilhelm Alard
 Christian Heinrich Alardus (1789–1866), Hamburger Kaufmann und Senator

 Matthias Andreas Alardus (1715–1772), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Nikolaus Alardus (1644–1699), deutscher Theologe, siehe Nikolaus Alard
 Nicolaus Alardus (der Jüngere, 1683–1756), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher 

Siehe auch:
 Alard